Ива́н Королько́в:
 Корольков, Иван Васильевич (1919—1984) — Герой Советского Союза.
 Корольков, Иван Григорьевич  (1886 — после 1921) — полковник, командир Оренбургских 1-го и 2-го полков, обладатель Георгиевского оружия.
 Корольков, Иван Иванович (1915—1973) — танкист, Герой Советского Союза.
 Корольков, Иван Николаевич (1845—1924) — протоиерей, преподаватель древнегреческого языка.
 Корольков, Иван Фёдорович (1906—1979) — Герой Советского Союза.